Суперкубок Португалії з футболу 1994 () — 16-й розіграш турніру. Учасниками фіналу були чемпіон Португалії «Бенфіка» та володар кубка Португалії «Порту».
За сумою проведених першого та повторного матчів (24 серпня і 21 вересня 1994 року) рахунок залишився нічийним. Відповідно до регламенту змагання 20 червня 1995 року було проведене перегравання, перемогу з рахунком 1:0 здобув «Порту».

Перший матч

Повторний матч

Перегравання

Посилання 
 Суперкубок Португалії на rsssf 

1994
Португалія
Португалія
1994 у португальському спорті
1995 у португальському спорті